Aethalura är ett släkte av fjärilar som beskrevs av James Halliday McDunnough 1920. Aethalura ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Aethalura